Сомешул-Мик ( в переводе Малый Сомеш) — река в северо-западной Румынии. Протекает по территории жудеца Клуж. Длина реки 178 км. Площадь водосборного бассейна — 3773 км².

Река образуется слиянием рек Сомешул-Редже (в переводе Холодный Сомеш) и Сомешул-Калд (в переводе Горячий Сомеш). В коммуне Мика сливается с рекой Сомешул-Маре, образуя Сомеш. Река Сомешул-Мик протекает через центр жудеца Клуж — город Клуж-Напока.

Притоки 

Следующие реки являются притоками реки Сомешул-Мик:
 левые: Сомешул-Калд, Căpuş, Nadăş, Chinteni, Feiurdeni, Borşa, Lonea, Lujerdiu, Valea Mărului, Orman, Nima, Ocna;
 правые: Сомешул-Редже, Feneş, Gârbău, Becaş, Zăpodie, Mărăloiu, Gădălin, Fizeş, Bandău.

Примечания 

Бассейн Тисы
Реки Румынии